

Geografia 
 Spagna, comuni nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Canillas de Abajo
 Carrascosa de Abajo
 Cerezo de Abajo
 Cilleruelo de Abajo
 Mancera de Abajo
 Melgar de Abajo
 Tabera de Abajo
 Repubblica di Panama
 Potrerillos Abajo – comune nella provincia di Chiriquí, Repubblica di Panama 
 Río Abajo – comune nella provincia di Panama, Repubblica di Panama

Persone 
 José Luis Abajo – schermidore spagnolo